Ыйван () — корейский топоним:

 Ыйван — город в провинции Кёнгидо (Республика Корея).
 Ыйван — станция на Первой (Кёнбусон) линии Сеульского метрополитена в городе Ыйван (Республика Корея).